Малле () — французьке прізвище. Відомі носії:
 Ален Манессон Малле — французький військовий інженер, географ, картограф, гравер і викладач математики
 Робер Малле-Стівенс — французький архітектор і дизайнер
 Франсуаза Малле-Жоріс — французька письменниця

Французькі прізвища